Gemeenten
Cars (gemeente), een gemeente in het Franse departement Gironde
Les Cars, een gemeente in het Franse departement Haute-Vienne

Film
Cars (film), een Amerikaanse animatiefilm uit 2006
Cars 2, een Amerikaanse animatiefilm uit 2011
Cars 3, een Amerikaanse animatiefilm uit 2017

Muziek
Cars (single), een nummer van Gary Numan
The Cars, een Amerikaanse rockband

Andere
Childhood Autism Rating Scale, een autismeonderzoek